Tesnière ist der Familienname von:

 Lucien Tesnière (1893–1954), französischer Linguist  
 Philippe Tesnière (1955–1987), französischer Radsportler